Engineering steht für:

 Engineering, englisches Wort für Ingenieurwissenschaften
 Engineering (Funktionalwählerschaft), Hongkonger Funktionalwählerschaft zum Legislative Council of Hong Kong, Hongkong
 Engineering (Fachzeitschrift), englische illustrierte Wochenzeitschrift

Siehe auch:
 Weaponeering